Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays. Elle a été établie par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et la Banque mondiale. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2011.

PIB mondial 
On définit le PIB mondial par la somme des PIB des pays.

Après une hausse de 3,7 % en 2007, puis de 2 % en 2008, le PIB mondial a chuté de 1,1 % en 2009 (un peu plus que ce qu'attendait le FMI), avec d’importantes disparités, les pays riches devant affronter en 2009 un recul de 3 à 3,5 % de leur PIB (toujours selon les estimations annoncées du FMI). C'est la baisse la plus forte depuis l'après-guerre, malgré l'importance des efforts publics, notait le FMI.

Selon le Center for Economics and Business Research, le Brésil devient en 2011 la sixième puissance économique mondiale. D'ici à 2020, d'autres pays comme la Russie et l'Inde devraient modifier sensiblement l'ordre économique mondial et dépasser les économies occidentales.
Le classement 2012 du PIB selon le FMI est visible sur le site suivant : http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml
Le PIB mondial aurait été selon le FMI de  de dollars en 2009 contre  en 2008.

Classement 2011 

Pays non classés :
 Corée du Nord : 40,4 milliards $ (estimation 2005, PPA) Présentation de la Corée du Nord, sur le CIA World Factbook.
 Cuba : PIB : 65,8 milliards d'euros
 Andorre
 Liechtenstein
 Monaco
 Nauru
 Saint-Marin
 Vatican
Ces derniers pays ont un PIB trop faible.

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
  Liste sur le site du FMI

Produit intérieur brut
Liste en rapport avec l'économie
2011 en économie
2011